Evžen Švédský (1. srpna 1865, Drottningholmský palác, Stockholm – 17. srpna 1947, Stockholm) byl švédský princ, vévoda z Närke a malíř.

Život 
Narodil se 1. srpna 1865 v Drottningholmském paláci jako syn korunního prince Oskara a jeho manželky princezny Žofie Nasavské. Nově narozený princ získal titul vévody z Närke. Jako vévoda tohoto titulu byl se stal čtvrtým v pořadí na trůn.

Po skončení střední školy studoval na Uppsalské univerzitě historii umění. Vévoda se stal jedním z nejvýznamnějších krajinářů. Cvičil podle obrazů Hanse Gude a Wilhelma von Gegerfelt. V letech 1887 až 1889 studoval v Paříži pod vedením Léona Bonnata, Alfreda Philippe Rolla, Henriho Gervexe a Pierra Puvis de Chavannes.

Byl velkým obdivovatelem norské přírody a často navštěvoval Christianiu dnes známou jako Oslo. Jeho nejpozoruhodnějšími norskými přáteli byli malíři Erik Werenskiold a Gerhard Munthe.

Dne 21. ledna 1904 se stal rytířem Řádu norského lva.

Princ se nikdy neoženil z důvodu jeho homosexuální orientace (tento fakt nebyl široké veřejnosti známý). Zemřel 17. srpna 1947 ve Stockholmu.

Tituly a vyznamenání

Malby

Vývod z předků

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Švédští princové
Švédští malíři
Bernadottové
Švédští sběratelé umění
Narození v roce 1865
Narození 1. srpna
Narození ve Stockholmu
Úmrtí v roce 1947
Úmrtí 17. srpna
Úmrtí ve Stockholmu
Muži